Agustín Abarca puede hacer referencia a:

Agustín Abarca, pintor chileno.
Agustín Abarca, político peruano.